Орден «За выдающиеся заслуги» — государственная награда в ряде стран.

 Орден «За выдающиеся заслуги» — военная награда Великобритании, а ранее и других стран Содружества.
 Орден «За выдающиеся заслуги» — высшая государственная награда Узбекистана. 
 Орден «За выдающиеся заслуги» — военная награда Южного Вьетнама.
 Орден «За выдающиеся заслуги» (НСТКУ) - высшая награда Национального совета тюрков-карапапаков Украины